Рублево — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена на правом берегу реки Великая, в 16 км к югу от центра города Остров.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)